Bucey ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Bucey-en-Othe, im Département Aube
Bucey-lès-Gy, im Département Haute-Saône
Bucey-lès-Traves, im Département Haute-Saône

Siehe auch:
Bussey